Les villes de Syrie par ordre démographique décroissant.

Tableau

Annexes

Sources

Liens externes

City Population
Résultats complets du Recensement syrien de 2004
 Les résultats complets du recensement les plus grandes villes de Syrie en 2009.  https://www.pbs.org/newshour/rundown/2013/09/your-cheat-sheet-to-the-syrian-conflict.html

Syrie
Liste en rapport avec la Syrie